Seznam českých osobností 20. století
 Seznam českých osobností 20. století, A–Č
 Seznam českých osobností 20. století, D–G
 Seznam českých osobností 20. století, H–J
 Seznam českých osobností 20. století, K–N
 Seznam českých osobností 20. století, O–Ř
 Seznam českých osobností 20. století, S–U
 Seznam českých osobností 20. století, V–Ž